Черна́т () — румынская фамилия. Известные носители:

 Чернат, Игорь (1966—1987) — советский серийный убийца и насильник.
 Чернат, Флорин (род. 1980) — румынский футболист.